Власне ім'я — прізвище та топонім німецького походження. Мовою оригіналу має два варіанти написання: Gutenberg та Guttenberg — в українській транскрипції Гутенберг, Гуттенберг або Ґуттенберґ

Персоналії 
 Йоганн Гутенберг (1397–1468) — європейський першодрукар.
 Карл-Теодор цу Ґуттенберґ (нар. 1971) — сучасний німецький політик, міністр федерального уряду.
 Бено Гутенберг (1889–1960) — американській геофізик, німецького походження.
 Стів Гуттенберг (англ. Steve Guttenberg; народився 24 серпня 1958, Бруклін, Нью-Йорк) — американський актор, продюсер, сценарист і режисер.

Інше 
 Проект Гутенберг — добровільна громадська універсальна електронна бібліотека.
 Гуттенберг (Баварія), Гуттенберг (нім. Guttenberg) — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія.
 Замок Гуттенберг (Гасмерсгайм), Замок Гуттенберг (нім. Burg Guttenberg) — середньовічний замок, що знаходиться на річці Неккар над Неккармюльбахом.
 777 Гутемберга — астероїд.
Німецькі прізвища